Шонтэй () — вьетнамский топоним:
 Шонтэй — городской район в составе Ханоя.
 Шонтэй — уезд в провинции Куангнгай.